La route départementale 613, ou RD 613, est située :
 dans les départements du Calvados et de l'Eure, elle relie Évreux à Isigny-sur-Mer, reprenant l'ancienne RN 13, déclassée en 2006.
 dans le département de l'Hérault, elle relie Pézenas à Baillargues, reprenant l'ancienne RN 113, déclassée en 2006.
 dans les départements de l'Ariège et de l'Aude, elle relie Narbonne à Ax-les-Thermes, reprenant l'ancienne RN 613, déclassée en 1972.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Ariège
 Routes de l'Aude
 Routes du Calvados
 Routes de l'Eure
 Routes de l'Hérault

613